Energieleistung steht für
 eine sportliche Leistung, siehe Sportjargon#Sonstige Begriffe und Wendungen
 einen niedrigen Energieverbrauchskennwert eines Gebäudes